Balasch ist der Name von:

 Balasch, persischer Großkönig im 5. Jahrhundert
 Heinrich Balasch (1899–nach 1941), österreichischer Kameramann
 Iwan Balasch († 1633), Anführer eines Aufstandes in Weißrussland